В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 2005, що проходив у рамках Туру WTA 2005, Даніела Гантухова і Анастасія Мискіна виграли титул, у фіналі перемігши пару Квета Пешке і Франческа Ск'явоне 6–0, 3–6, 7–5.

Сіяні пари 

 Кара Блек /  Ренне Стаббс (1-ше коло)
 Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (1-ше коло)

 Олена Лиховцева /  Алісія Молік (чвертьфінал)
 Анна-Лена Гренефельд /  Меган Шонессі (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix